Safmarine (Safmarine Container Lines N.V.) was als rederij een zelfstandig onderdeel van de A.P. Møller-Mærsk Group uit Denemarken. Ze was actief in de container- en bulkmarkt. Vanaf jaareinde 2020 heeft Safmarine opgehouden te bestaan als zelfstandige organisatie en is het opgegaan in Maersk.

Geschiedenis
Safmarine werd in 1946 opgericht door een vennootschap van Henry Mercer, voorzitter van States Marine, en dr. Hendrik van der Bijl, een Zuid-Afrikaanse industrieel. Sir Arthur Harris werd bij de eerste bestuursvergadering aangesteld als directeur. Hij speelde een belangrijke rol in twee grote transacties, namelijk de komst van Industrial Development Corporation (IDC) als aandeelhouder in 1959 en de overname van Springbok Line in 1961.

In december 1954 werd het eerste Safmarineschip South African Merchant te water gelaten in Schotland. Op de eerste reis voer het schip naar Kaapstad.

Bij de opkomst van containers besloot Safmarine in 1973 vier vrachtschepen om te bouwen voor containervervoer. In 1974 bestelde het de eerste containerschepen die werden opgeleverd tussen 1977 en 1979, S.A. Helderberg, S.A. Sederberg, S.A. Winterberg en S.A. Waterberg van 2450 TEU in, al snel The Big Whites genoemd. Ook de kleinere S.A. Langeberg werd in 1977 opgeleverd. In 1977 zette Safmarine de South African Europe Service (SAECS) op, bestaande uit twee delen. Tussen Zuid-Afrika en de Middellandse Zee werkte Safmarine samen met Lloyd Triestino, terwijl Messina deelnam met slot-chartering.

Op Noordwest-Europa werkte Safmarine samen met Overseas Containers Limited (OCL), Ellerman Harrison Container Lines, Compagnie maritime belge (CMB), Deutschen Afrika Linien (DAL) en Nedlloyd met de Nedlloyd Hoorn. Alle schepen waren uitgerust met conair, een koelsysteem voor porthole-containers. Deze samenstelling varieerde en zo werd vanaf 1979 ook samengewerkt met Transatlantic en het jaar daarop met Chargeurs réunis en Compagnie Générale Maritime (CGM).

In 1983 beëindigde de Industrial Development Corporation de betrokkenheid bij Safmarine en verkocht haar aandelen. Investeringsbedrijf Old Mutual nam de investering over. Safmarine fuseerde in 1984 met Rennies Consolidated Holdings tot Safren.

In 1991 kocht Safmarine strategisch 49% van de aandelen van CMB-Transport, gevestigd in België. De volledige overname van CMB-Transport werd afgerond in 1996, toen Safmarine Container Lines NV geregistreerd werd in België.

In 1999 nam A.P. Møller-Mærsk Group de rederij over. Safmarine zou onafhankelijk naast zusterbedrijf Maersk Sealand (nu Mærsk Line) blijven bestaan. In 2002 verwierf Safmarine een belang in Torm Lines. Torm Lines was een kleine rederij met 30 medewerkers en een omzet van US$ 69 miljoen in 2001.

In 2014 was Safmarine Container Lines vooral gericht op ladingtransport tussen Afrika, het Midden-Oosten en het Indisch subcontinent. Zoals de naam aangeeft, wordt grotendeels gewerkt met volledig gecontaineriseerde schepen. Safmarine biedt gespecialiseerd vervoer aan voor bijvoorbeeld cacao, koffie en thee en ook gekoelde of bevroren lading.

Vloot
Hieronder de samenstelling van de vloot:

Zuid-Afrikaans bedrijf
Belgische rederij
Maersk